D. Francisco Mascarenhas, 2.º conde de Castelo Novo
 D. Francisco Mascarenhas (1662 - 20 de maio de 1685), 1º conde de Coculim, membro do Concelho de D. Pedro II.
 D. Francisco Mascarenhas (1926), cavaleiro tauromáquico.
 D. Francisco de Mascarenhas (c. 1530 - 4 de setembro de 1608), 1º conde de Vila da Horta e de Santa Cruz, 13.º vice-rei da Índia.
 D. Francisco de Assis Mascarenhas (1779 — 1843), 6.º conde de Palma e marquês de São João da Palma, administrador colonial português e político brasileiro.
 Francisco Manuel da Silva Coelho de Mascarenhas (Lisboa , 8 de março de 1947), militar nas operações do 25 de Abril de 1974 e director técnico da RTP.

Desambiguações de antropônimos